Eugénie Grandet steht für:

 Eugénie Grandet, Roman von Honoré de Balzac (1834)
 Eugénie Grandet (1921) (The Conquering Power), US-amerikanischer Film von Rex Ingram 
 Eugénie Grandet (1946), italienischer Film von Mario Soldati 
 Eugénie Grandet (1960), sowjetischer Film von Sergej Alexejew 
 Eugénie Grandet (1994), französischer Film von Jean-Daniel Verhaeghe